Wilhelm Bernhardi ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bernhardi (Schriftsteller) (1800–1878), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Bernhardi (Historiker) (1834–1921), deutscher Historiker und Pädagoge